Meridian Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Meridian Township (Illinois)
 Meridian Township (Kansas)
 Meridian Township (Oklahoma)